Split – miasto w Chorwacji
 Split – żargon informatyczny
 Split – wydawnictwo muzyczne
 Split – zmiana wartości nominalnej akcji
 Split – program uniksowy
 Split – film z 1989
 Split – amerykański film z 2016
 Split – południowokoreański film z 2016